Die SAP Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Februar 2005 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Open 13 in Marseille und die Buenos Aires ATP in Buenos Aires gespielt, welche genau wie Turnier in San José zur Kategorie ATP International Series zählte.

Titelverteidiger war der US-Amerikaner Andy Roddick, der dieses Jahr als Erster der Setzliste seinen Titel verteidigen konnte. Nach zwei Dreisatzsiegen besiegte er im Endspiel den ungesetzten Cyril Saulnier in dessen einzigem Karrierefinale wieder deutlich in zwei Sätzen schlug. Er gewann den ersten Titel der Saison und den 16. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, James Blake und Mardy Fish, schieden dieses Jahr in ihrem zweiten Match aus. Dieses Mal setzten sich die topgesetzten Wayne Arthurs und Paul Hanley im Finale gegen die an drei gesetzten Yves Allegro und Michael Kohlmann durch. In dieser Konstellation war es der fünfte Titel der Turniersieger. Insgesamt war es für Arthurs der 11. und für Hanley der 9. Doppeltitel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in San José (Kalifornien)